Wohnsiedlung Glatt steht für:

 Wohnsiedlung Glatt I
 Wohnsiedlung Glatt II